Grothe bezeichnet:

 Grothe, Ortsteil der Gemeinde Badbergen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 die Grothe GmbH, ein Hersteller von Haustechnik-Komponenten

Grothe ist der Familienname folgender Personen:
 August Hugo Grothe (1857–1909), deutscher Architekt und Baurat
 Benedikt Grothe (* 1960), deutscher Neurowissenschaftler
 Bernd Grothe (1906–1977), deutscher Maler und Grafiker
 Bernhard Grothe (1923–1978), deutscher Architekt
 Bruno Grothe (1898–1973), deutscher Polizeibeamter
 Christian Grothe (1803–1849), deutscher Genremaler
 Cornelia Rogall-Grothe (* 1949), deutsche politische Beamtin
 Ewald Grothe (* 1961), deutscher Historiker

 Hans von Grothe (1869–1943), deutscher Generalmajor, Ritter des Ordens Pour le Mérite
 Hans Joachim Grothe (1931–2003), deutscher Boxsportler
 Heinz Grothe (1912–1990), Kunstkritiker und Dramaturg
 Helmut Grothe (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler und Professor an der FU Berlin

 Horst Grothe (1934–2020), deutscher Journalist
 Hugo Grothe (1869–1954), deutscher Geograph und Orientalist
 Isabella Grothe (* 1948), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Jean Grothe (1865–1924), deutscher Genre-, Landschafts- und Stilllebenmaler der Düsseldorfer Schule
 Joshua Grothe (* 1987), deutscher Schauspieler und Stuntman
 Manfred Grothe (* 1939), deutscher Geistlicher, emeritierter Weihbischof im Erzbistum Paderborn
 Matthias Grothe (1978–2017), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Max Grothe (1899–1968), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Dietrich Grothe (1806–1887), deutsch-niederländischer Lehrer, Schulleiter in Utrecht und Hochschullehrer
 Walter Grothe (1895–?), Philologe und Bibliothekar, Leiter der Zentralbibliothek der Hohen Schule der NSDAP
 Wilhelm Grothe (1830–1892), deutscher Schriftsteller und Buchhändler
 Willy Grothe (1886–1959), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Grote
 Groote